Urraca de Borbón-Dos Sicilias (; Múnich, 14 de julio de 1913 - Sigmaringen, 3 de mayo de 1999) fue un miembro de la Casa de Borbón-Dos Sicilias y una princesa de Borbón-Dos Sicilias por nacimiento.

Primeros años y familia 
Urraca de Borbón-Dos Sicilias nació el 14 de julio de1913 en el Palacio de Nymphenburg, en Múnich, en el Reino de Baviera. Era la sexta y la menor de los hijos del príncipe Fernando de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria (1869-1960), y de su esposa, la princesa María Luisa Teresa de Baviera (1872-1954). Fernando era el jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias y pretendiente al trono del antiguo Reino de las Dos Sicilias desde el 26 de mayo de 1934 hasta el 7 de enero de 1960. Urraca tuvo cinco hermanos mayores, cuatro hermanas y un hermano: María Antonieta (1898-1957), María Cristina (1899-1985), Rogelio María, duque de Noto (1901-1914), Bárbara María (1902-1927), y Lucía (1908-2001).

A través de su padre, Urraca era una nieta del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta (1841-1934) y de su esposa, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias (1851-1938). Urraca descendía del rey Francisco I de las Dos Sicilias (1777-1830) a través de sus bisabuelos paternos, el rey Fernando II de las Dos Sicilias (1810-1859) y el príncipe Francisco de Paula, conde de Trápani (1827-1892). A través de su madre, era una nieta  del rey Luis III de Baviera (1845-1921) y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Este (1849-1919).

Urraca eligió no celebrar sus cumpleaños, declarando: "¿Cómo puede un Borbón celebrar el día de la toma de la Bastilla?".

Adultez 
Como la hija del heredero presuntivo, entonces jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, Urraca regularmente representaba a su familia en funciones reales y aristocráticas y en los acontecimientos benéficos. Asistió al funeral de su tío abuelo, el príncipe Leopoldo de Baviera, el 3 de octubre de 1930 en la Iglesia de San Miguel de Múnich. Urraca, su madre, y su hermana Lucía asistieron a un baile de tarde en el Hotel Vier Jahreszeiten y al baile de la Asociación de Ayuda húngara en Múnich en enero de 1934. También participó en las celebraciones del carnaval de Múnich en febrero de 1936. El 16 de abril de 1936, Urraca estuvo presente en la boda de su primo hermano, el infante Alfonso, príncipe de Borbón-Dos Sicilias, con la princesa Alicia de Borbón-Parma, en el Minoritenkirche en Viena. Fue una invitada de honor en el desfile de primavera de las Fuerzas Armadas austriacas en abril de 1936, junto con el rey Alfonso XIII de España, la princesa María Ana de Austria, y el príncipe Elías de Borbón-Parma. Urraca asistió al baile de la Cruz Roja báltica y al baile de la condesa Adelaida Arco-Valle en el Cherubinsälen del Hotel Vier Jahreszeiten en febrero de 1938. El 23 de octubre de 1957, asistió a la boda de su prima hermana, la princesa María Gabriela de Baviera, con el príncipe Jorge de Waldburg de Zeil y Trauchburg en Múnich.

En la noche del 10 de enero de 1957, Urraca llevaba a su hermana mayor, María Antonieta, a su casa en Lindau, Alemania, cuando su automóvil se estrelló con un camión que había perdido el control debido al hielo cerca de Winterthur, Suiza. María Antonieta murió en el accidente y Urraca resultó herida de gravedad.

Urraca era también una seguidora activa de sociedades históricas y otras organizaciones de la realeza y la nobleza. En octubre de 1993, estuvo presente en una conferencia de más de 200 nobles y aristócratas italianos en el Palacio Pallavicini-Rospigliosi en Roma, la cual defendía el renovado liderazgo de la nobleza en defensa de principios católicos en instituciones políticas y culturales. Su primo hermano y pretendiente al trono de las Dos Sicilias, el infante Carlos, duque de Calabria, también se encontraba en aquella conferencia. En febrero de 1994, Urraca viajó a Gaeta, donde participó en un tributo al centenario de la muerte del rey Francisco II de las Dos Sicilias y una observación del 133.º aniversario de la conclusión del sitio de Gaeta, el cuál marcó la victoria del Reino de Cerdeña sobre las Dos Sicilias. Urraca nunca se casó ni tuvo hijos.

Muerte, entierro y legado 

Urraca falleció el 3 de mayo de 1999 en Sigmaringen, Baden-Wurtemberg. Había dado una entrevista unos meses antes. Fue enterrada en el cementerio de la Iglesia familiar de San Pedro y Pablo, en Rieden, Suabia, junto a su hermana María Antonieta, sus padres Fernando y María Luisa Teresa, y su hermano Rogelio María, en contra de su voluntad ya que ella quería ser enterrada en la Basílica de Santa Clara (Nápoles), necrópolis familiar. La tumba de Urraca estuvo marcada con una sencilla cruz de madera fijada con una placa de latón pequeña donde estaba tallado su nombre, hasta que fue reemplazada con una lápida en forma de cruz y una placa de latón similar a la anterior.

En 2013, el Instituto de Investigación Histórica de las Dos Sicilias celebró una misa en la Iglesia familiar de San Pedro y Pablo en honor a Urraca en el centenario de su nacimiento y el 14.º aniversario de su muerte. A este evento asistirían miembros de la familia real bávara y de la nobleza de las Dos Sicilias.

Títulos, estilos, y honores 

 14 de julio de 1913 - 3 de mayo de 1999: Su Alteza Real la princesa Urraca de Borbón-Dos Sicilias.

Honores 

 Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.
 Dama de honor y devoción de la Orden Soberana Militar de Malta.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de las Dos Sicilias
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Damas de la Orden de Malta
Fallecidos en 1999
Nacidos en 1913